Il campionato era formato da 7 squadre e il  vinse il titolo.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1921
Calcio nel 1922
Campionato maltese di calcio